Transformer kan have flere betydninger:

 Transformator - en elektrisk maskine, der overfører elektrisk vekselstrøm fra ét spændingsniveau til et eller flere andre spændingsniveauer ved hjælp af elektromagnetisk induktion.
 Transformer (Lou Reed-album) - et album fra 1972 af Lou Reed
 Transformer (Bruce Kulick-album) - et album fra 2003 af Bruce Kulick
 Transformer (film) - en dansk kortfilm fra 1999

Se også 
 Transformers - en legetøjsserie
 Transformers (flertydig)